Balloniscus är ett släkte av kräftdjur. Balloniscus ingår i familjen Balloniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Balloniscus